Danijel Ljuboja može biti:

Danijel Ljuboja - bosansko-hrvatski glumac
Danijel Ljuboja (nogometaš) - reprezentativac SiCG.